Верраццано (Верразано) зустрічається в:
Джованні да Верраццано — італійський мореплавець
Міст Верразано — міст у Нью-Йорку
Міст Верразано — міст у Меріленді
Джеймстаун Верразано Брідж — міст у Род-Айленді
Понте Джованні да Верраццано — міст у Флоренції (Італія)
Верраццано — американський чистокровний скаковий кінь